Anché ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Anché (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire 
 Anché (Vienne) im Département Vienne